

Sigle 
 Electrical discharge machining – Elettroerosione
 Electronic dance music – musica elettronica club oriented
 Engineering Data Management – sistema di archiviazione digitale
 Enterprise Data Model – descrizione integrata dei dati prodotti e utilizzati in un'organizzazione

Codici 
 EDM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Roche-sur-Yon-Les Ajoncs (Francia)